Елизавета Ивановна Юстова () — советский и российский архитектор, художник, краевед. Член Союза архитекторов СССР.

Биография 
Родилась в 1900 году в Тамбове, в семье известного врача-практика, исследователя, доктора медицины Ивана Яковлевича Юстова.

В 1920 году окончила женскую гимназию. Переехав в Петроград (Ленинград), поступила и в 1926 году окончила Ленинградский Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН), факультет архитектуры. Свободно владела английским, французским и немецким языками.

С 1929 года вела проектные работы в Ленинграде. В 1934 принята в Союз архитекторов СССР.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 находилась в блокадном Ленинграде и Тамбове, где в 1942—1944 работала над проектами маскировки военных объектов.

С 1944 года работала в Киеве (после его освобождения частями Красной Армии). Разрабатывала проекты для восстановления разрушенных в ходе боёв населённых пунктов.

С 1949 года преподавала в Институте монументальной живописи и скульптуры Академии архитектуры УССР.

Уже будучи на пенсии, в 1970 году вернулась в Тамбов. Обследовала исторические и архитектурные памятники города и области, выпустила серию буклетов «По городам Тамбовского края». Много выступала с лекциями и в периодической печати по проблемам сохранения культурного наследия. В 1979 году в соавторстве с М. М. Максимовым издала книгу «Тамбов: памятники архитектуры».

Была одним из инициаторов восстановления Троицкого и Боголюбского соборов в городах Моршанске и Мичуринске Тамбовской области.

Умерла 27 февраля 1999 года в Тамбове, на 99-м году жизни.

Награды 
 Награждена орденом «Знак Почёта».

Основные публикации 
 Юстова Е. И. Типовые проекты малоэтажных жилых домов. — Киев, 1946.
 Юстова Е. И. Монументально-декоративное искусство в клубах Донбасса. — Киев, 1953.
 Юстова Е. И. Плафонная живопись в различных системах перекрытий. — Киев, 1955.
 Юстова Е. И. Сохранить своеобразие города : (реконструкция Тамбова и охрана построек XIX—XX вв.) // Тамбовская правда. — 1978. — 12 янв. — С. 2.
 Юстова Е. И., Максимов М. М. Тамбов: памятники архитектуры. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1979. — 60 с.
 Юстова Е. И. Архитектор Григорьев // Тамбовская правда. — 1982. — 16 янв. — С. 2.
 Юстова Е. И. Сохранить для новой жизни : (о бережном отношении к памятникам деревянного зодчества) // Тамбовская правда. — 1982. — 20 янв.

Литература 
 Соболева А. А. Месячник искусства : (о выступлении Е. И. Юстовой перед студентами) // Комсомольское знамя (г. Тамбов). — 1978. — 26 марта. — С. 1.

Ссылки 
 Тамбовский край : Информационные ресурсы краеведения — Юстова Елизавета Ивановна (1900—1999)
 Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина — Тамбовские памятные даты : 13 Апреля 1900 г. — Родилась Елизавета Ивановна Юстова (13(01).04.1900-27.02.1999), архитектор, член Союза архитекторов СССР. Уроженка Тамбова. (Тамбовская жизнь. — 2010. — 14 апр. — С. 6.)

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Архитекторы Киева
Члены Союза архитекторов СССР